Touchdown (engl. Aufsetzen) steht für:

 Touchdown (Roman), Roman von John Grisham (2007)
 Touchdown (Sport), Begriff aus verschiedenen Football-Sportarten
 Touchdown, Moment des Aufsetzens eines fliegenden Objektes (erster Bodenkontakt), siehe Landung
 Touchdown – Sein Ziel ist der Sieg, US-amerikanischer Sportfilm von David Anspaugh (1993)
 Touchdown Glacier, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Touchdown Hills, Hügelgruppe im Prinzregent-Luitpold-Land, Antarktika